Les termes « convention de La Haye » et « conférence de La Haye » recouvrent plusieurs réalités. 

Bien que les mots français de « convention » et « conférence » ne soient pas synonymes, ils sont parfois utilisés l'un pour l'autre .

Conférences et conventions de La Haye 

 Première conférence de La Haye (1899) pour le désarmement et la prévention de la guerre.
 Seconde conférence de La Haye (1907) pour le désarmement et la prévention de la guerre.
 Congrès de la Haye (1948) : étape de la création de l'Union européenne.
 Convention de La Haye (1954) pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
 Convention de La Haye (1955) sur la loi applicable à la vente internationale d’objets mobiliers.
 Convention de La Haye (5 octobre 1961)  supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers.
 Convention de La Haye () relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
 Convention de La Haye (1971) sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.
 Convention de La Haye (1978) sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
 Convention de La Haye (1980) sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
 Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
 Convention de La Haye (2000) sur la protection internationale des adultes.
 Convention de La Haye (2005) sur les accords d'élection de for.

Voir aussi 
 Conférence de la Haye de droit international privé, organisation sous l'égide de laquelle ont été élaborées les conventions ci-dessus.